

Santi e beati 
 Marziano di Siracusa, primo vescovo di Siracusa, venerato come santo
 Marziano di Tortona, primo vescovo di Tortona, santo della Chiesa Cattolica

Pagine correlate 
 San Marciano (disambigua)
 Marziano (disambigua)